Backstreet Boys ()— дебютный студийный альбом американской поп-группы Backstreet Boys, вышел в 1996 году в Канаде, странах Европы и Азии. Многие песни с этого альбома стали синглами. Позднее в 1997 году эти песни, наряду с некоторыми песнями из альбома Backstreet's Back вошли в специальное издание для США — «Backstreet Boys (US)». Альбом получил статус золотого и платинового в 38 странах мира. Его продажи составляют 32 млн экземпляров.

Список композиций 
Этот альбом, как и последующие альбомы группы, издавался в различных вариантах. Трек-лист европейской версии этого альбома считается основным.

Европа/Германия
 We’ve Got It Goin' On (Denniz PoP, Макс Мартин, Herbert Crichlow) 3:41
 Anywhere for You (Gary Baker, Wayne Perry) 4:42
 Get Down (You’re The One For Me) (Bülent Aris, Toni Cottura) 3:52
 I’ll Never Break Your Heart (Albert Manno, Eugene Wilde) 4:49
 Quit Playing Games (With My Heart) (Макс Мартин, Herbert Crichlow) 3:53
 Boys Will Be Boys (Veit Renn, Jolyon Skinner) 4:06
 Just To Be Close To You (Tim Grant, Michael Gray) 4:49
 I Wanna Be With You (Denniz PoP, Макс Мартин) 4:06
 Every Time I Close My Eyes (Eric Foster White) 3:56
 Darlin' (Timy Allen, Nneka Morton) 5:33
 Let’s Have a Party (Kenyatta Galbreth, Kenneth Gamble, Leon Huff, Dave McPherson, Mookie, Jeff Sledge, C.J. Trevett) 3:50
 Roll with It (Veit Renn, Jolyon Skinner) 4:41
 Nobody but You (Denniz PoP, Макс Мартин, Herbert Crichlow) 3:03

Европа (специальный выпуск)
Это был специальный выпуск альбома с чёрно-белой обложкой, который содержал ещё 3 бонус-трека.

Австралия
Австралийская версия включала дополнительную надпись на обложке: «The Start of the Phenomenon» и 5 бонус-треков.

Канада
В канадской версии альбома не было песен «Anywhere for You», «Let’s Have a Party», и «Nobody but You». «Anywhere for You» позднее будет добавлена к канадской версии альбома Backstreet’s Back.

Италия
«Quit Playing Games (With My Heart)» была записана в итальянской версии «Non Puoi Lasciarmi Cosi», главные партии в которой исполнили Хауи Дороу и Кевин Ричардсон.

Испания
Были записаны испанские версии песен «I’ll Never Break Your Heart» и «Anywhere for You». Вокальные партии были распределены также как и в оригинальной версии.

Backstreet Boys (Американская версия) 
Дебютный альбом группы на родине содержал композиции из международной версии альбома «Backstreet Boys» и второго студийного альбома «Backstreet’s Back». Альбом стал четырнадцать раз платиновым в США и получил статус бриллиантового. Продажи альбома по США составляют больше млн. 14 экземпляров.

Трек-лист включил в себя:
 We’ve Got It Goin' On (Denniz PoP, Макс Мартин, Herbert Crichlow) — 3:39
 Quit Playing Games (With My Heart) (Макс Мартин, Herbert Crichlow]) — 3:52
 As Long as You Love Me (Макс Мартин) — 3:40
 Everybody (Backstreet’s Back) (extended version) (Denniz PoP, Макс Мартин) — 4:45
 All I Have To Give (Full Force) — 4:36
 Anywhere for You (Baker, Perry) — 4:40
 Hey Mr. DJ (Keep Playin This Song) (Allen, Campbell, Skinner) — 4:42
 I’ll Never Break Your Heart (Manno, Wilde) — 4:48
 Darlin' (Allen, Mortonur Heart) — 5:31
 Get Down (You're the One for Me) (Aris, Cottura) — 3:50
 Set Adrift on Memory Bliss (Cordes, Kemp) — 3:30
 If You Want To Be a Good Girl (Get Yourself a Bad Boy) (R.J. Lange) — 4:49

Альбомные синглы Backstreet Boys (International) 
 We’ve Got It Goin' On, 5 сентября 1995
 I’ll Never Break Your Heart, декабрь 1995
 Get Down (You're the One for Me), 30 апреля 1996
 Quit Playing Games (With My Heart), 14 октября 1996
 Anywhere for You, 24 февраля 1997

Альбомные синглы Backstreet Boys (US Edition) 
 We’ve Got It Goin' On, 5 сентября 1995
 Quit Playing Games (With My Heart), 10 июня 1997
 As Long as You Love Me (радио), 21 октября 1997
 Everybody (Backstreet’s Back), 31 марта 1998
 I’ll Never Break Your Heart, 1 декабря 1998
 All I Have To Give, 8 декабря 1998

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы 
 Официальный Twitter-аккаунт группы

Альбомы Backstreet Boys
Альбомы Jive Records
Дебютные альбомы 1996 года
Альбомы, спродюсированные Максом Мартином
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums